Zemp ist der Familienname folgender Personen:

 Aiha Zemp (1953–2011), Schweizer Psychologin, Psychotherapeutin und Behindertenaktivistin
 Gaudenz Zemp (* 1962), Schweizer Verbandsfunktionär und Politiker (FDP)
 Johann Jakob Zemp (1909–1996), Schweizer Mosaizist, Maler und Graphiker
 Josef Zemp (1834–1908), Schweizer Politiker (CVP), Bundesrat 1891–1908
 Josef Zemp (Kunsthistoriker) (1869–1942), Schweizer Kunsthistoriker
 Markus Zemp (* 1954), Schweizer Politiker (CVP)
 Werner Zemp (1906–1959), Schweizer Lyriker und Essayist